Ло́шица або Ло́шиця (, ):

 Лошица — річка на території міста Мінськ, права притока річки Свіслоч. 
 Лошица — водосховище на річці Лошица. 
  — мікрорайон міста Мінськ. 
 Лошица — кладовище на території Мінська. 
 Лошица — селище. 
  — садибно-парковий комплекс у мікрорайоні Лошица міста Мінськ. 
 Лошица (платформа) — платформа, зупинний пункт електропоїздів у межах міста Мінськ. 
 Лошица 2-я — вулиця в Мінську.

Див. також 

Списки:Мінськ